Сэмюэл Уонамейкер (, при рождении Уоттенмейкер (); 14 июня 1919 — 18 декабря 1993) — американский актёр и режиссёр.

Биография 
Сэм родился в Чикаго, штат Иллинойс, в семье портного Мориса Уоттенмейкера и Молли, урождённой Бобеле. Его родители были украинскими евреями из Николаева. Он был младшим из двух братьев, старший из которых — Уильям, долгое время работавший кардиологом в медицинском центре Center Cedars-Sinai.

Он обучался в Театре Гудмана в Чикаго и работал с летними театральными компаниями в Чикаго и Северном Висконсине. Уонамейкер начал свою актёрскую карьеру в передвижных шоу, а затем работал на Бродвее. В 1942 году он сыграл вместе с Ингрид Бергман в пьесе «Жанна из Лотарингии», а в следующем году дебютировал как режиссёр комедии «Джентльмен из Афин».

В 1943 году Уонамейкер был частью актёрского состава пьесы «Контратака» в Национальном театре в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время работы над спектаклем он проникся идеалами коммунизма. Он учился в университете Дрейка до службы в армии США в период между 1943 и 1946 годами во время Второй мировой войны. В 1947 году Сэм вернулся к гражданской жизни, продолжив работать как актёр и режиссёр. В то же время он покинул ряды американской Компартии. В 1952 году он был вынужден покинуть Штаты после попадания в чёрный список Голливуда эпохи маккартизма, после того, как публично поддержал своих коллег. Он с семьёй перебрался в Англию, где построил не менее успешную карьеру.

В 2009 году появилась информация, что ФБР вело расследование в отношении Сэма Уонамейкера, а британское управление контрразведки MI5 присматривало за ним в первые несколько лет жизни в Великобритании.

В фильме 2019 года «Однажды в… Голливуде» (режиссёр Квентин Тарантино) роль Уонамейкера исполнил актёр Николас Хэммонд.

Дочь Сэма — популярная актриса Зои Уонамейкер.

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры театра США
Актёры телевидения США
Театральные режиссёры США
Кинорежиссёры США
«Чёрный список» Голливуда
Коммунисты США
Солдаты Армии США
Командоры ордена Британской империи
Умершие от рака предстательной железы
Выпускники Университета Дрейка